Well (Gelderland), een dorp in de gemeente Maasdriel (Gelderland);
 Slot van Well
 Well (Limburg), een kern in de gemeente Bergen (Limburg).
 Kasteel Well
 Well (Lincolnshire), plaats in Engeland
 Well (North Yorkshire), plaats in Engeland